Esbensen steht für: 

 Esbensenbucht, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Axel Esbensen (1878–1923), dänischer Filmarchitekt